Brahm est un prénom notamment porté par :
 Brahm Wenger

 Ajahn Brahm ;
 Alcanter de Brahm (1868-1942), poète et critique d'art français ;
 Jane Alcanter de Brahm, autrice, dite Jean Rosmer, épouse du précédent ;
 John Brahm ;
 Otto Brahm ;
 Nikolaus Joseph Brahm (1751 - 1812?), zoologiste allemand ;
 Voir aussi
 Johannes Brahms